Носевич — фамилия.
 Носевич, Вячеслав Леонидович (род. 1957) — белорусский историк. Кандидат исторических наук (1991).
 Носевич, Сергей Антонович (род. 1973) — советский и белорусский шашист и тренер, чемпион Европы среди команд.
 Носевич, Штефан (1833—1869) — румынский композитор и педагог.